Красные Луки () — ликвидированное село, Лиховский поселковый совет, Пятихатский район, Днепропетровская область, Украина.

Село примыкало к пгт Лиховка, на расстоянии в 0,5 км находится село Полевое.

Исчезнувшие населённые пункты Пятихатского района